tea, Camellia sinensis, a teafélék (Theaceae) családjába tartozó növényfaj, a család névadója
 tea, a teanövény leveléből főzött ital
 TEA, Trietil-amin (Triethylamine)
 TEA, Tetraetil-ammónium (Tetraethylammonium)
 TEA, Trietil-alumínium (Triethylaluminium)
 TEA, Trietanol-amin (Triethanolamine)
 Tea, keresztnév
 Tea, magyar tévésorozat, vígjáték film (2002)
Földrajz
 Tea, város Dél-Dakotában, az Egyesült Államokban
 Tea, folyó Brazíliában
egyéb
 453 Tea, aszteroida